Olympiska spelen (OS) 1992 kan syfta på:
Olympiska sommarspelen 1992, som anordnades i Barcelona i Spanien
Olympiska vinterspelen 1992, som anordnades i Albertville i Frankrike

Se även
Paralympiska sommarspelen 1992, som anordnades i Barcelona i Spanien
Paralympiska vinterspelen 1992, som anordnades i Albertville i Frankrike